Франсуа Пулетьє де ла Саль (; , Ліон — , Париж) — французький лікар, фармацевт, хімік.

Життєпис 
Співпрацював із Charles-Louis-François Andry, та Félix Vicq d'Azyr. Pierre-Joseph Macquer
François-Paul-Lyon Poulletier de la Salle. Charles-Louis-François Andry, and Felix Vicq d'Aiyr, "Rapport sur les inconvéniens de la opération de la castration, pratiquée pour obtenir la cure radicale des hernies, " Mémoirs de la Société Royale de Médecine, 1 (1776): 291.

Примітки

Джерела 
 Matthew Ramsay, Professional and Popular Medicine in France, 1770—1830. The Social World of Medical Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Pp. xvii + 406. ISBN 0-521-30517-9
 Nobel Prizes And Notable Discoveries. World Scientific. 2016. p. 327. ISBN 9813144661.

Посилання 
 François-Paul-Lyon Poulletier de La Salle (1719—1788)
 

Французькі хіміки